пространства (или пространства Эйленберга — Маклейна) — топологические пространства с единственной нетривиальной гомотопической группой  в размерности .

Названы в честь Сэмюэля Эйленберга и Сондерса Маклейна, которые рассматривали эти пространства в конце 1940-х годов.

Определение 

Пусть  — группа и  — положительное целое число.
Линейно связное топологическое пространство  называется  пространством, если оно имеет -ную гомотопическую группу  изоморфную  , а все остальные гомотопические группы  тривиальны.
 
Если , то необходимо предположить, что  коммутативна.

Существование и единственность 

При данных  и , пример  пространства может быть построен поэтапно, как CW-комплекс, начиная с букета из -мерных сфер, по одной на каждую образующую группы , и далее добавляя клетки (возможно, бесконечное число) более высоких измерений, чтобы убить все лишние гомотопические группы, начиная с размерности .

Примеры 

 Окружность  является  пространством. 

 Бесконечномерное вещественное проективное пространство   является  пространством. 

 Сумма букет k окружностей  это  для  — свободная группа с k образующими. 

 Дополнение к любому узлу в трёхмерной сфере  является  пространством; это следует из асферичности узлов — теоремы Христоса Папакириакопулоса доказанной им в 1957 году.  

 Любое компактное связное неположительной секционной кривины многообразие M является , где  является фундаментальной группой М.
То же верно для локально CAT(0) пространств.

 Бесконечномерное комплексное проективное пространство  является    пространством. Его кольцо когомологий  а именно свободное кольцо многочленов с одной образующей  в размерности 2. Эта образующая может быть представлен в когомологиях де Рама 2-формой Фубини — Штуди.

Свойства 
  пространство единствененно с точностью до слабой гомотопической эквивалентности.

 Произведение  и  пространств является  пространством.  

 Предположим, что  —  пространство, и  — произвольный CW-комплекс. Тогда для  множества гомотопических классов отображений  существует естественная биекция с группой когомологий . Это утверждение аналогично лемме Йонеды в теории категорий. 

 Пространство петель пространства  пространства является  пространством.

См. также 
 Асферическое пространство — K(G,1) пространство.
 Гомологическая сфера

Литература 

 

  

  

  

  

  

  
Теория гомотопий
Страницы с непроверенными переводами